Auzon może dotyczyć: 
 Auzon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Górna Loara
 Auzon – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Ardèche, dopływ rzeki Ardèche
 Auzon – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Aube, dopływ rzeki Aube
 Auzon – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Indre, dopływ rzeki Bouzanne
 Auzon – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Puy-de-Dôme, dopływ rzeki Allier
 Auzon – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Puy-de-Dôme oraz Górna Loara, dopływ rzeki Allier
 Auzon – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Vaucluse, dopływ rzeki Sorgue

Zobacz też 
 Val-d’Auzon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Szampania-Ardeny, w departamencie Aube